The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization é um livro escrito por Peter Senge. O livro sugere uma visão sistêmica de vida, do mundo, e de todos os aspectos da vivência humana. Trata-se de um livro de larga utilização nos meios organizacionais e administrativos, pois sugere uma visão mais ampla para administração, começando pela maneira de ver e encarar a vida pelo próprio administrador. Os tópicos abordados no livro são cinco disciplinas, sendo cada uma delas crucial para o sucesso das outras. Dando mais ênfase para a quinta disciplina-raciocínio sistêmico como "o alicerce de organização que aprende".

As cinco disciplinas 
Domínio pessoal
Modelos mentais
Objetivo comum (visão compartilhada)
Aprendizado em grupo
Pensamento sistêmico (a quinta disciplina)

Livros de 1990